Archeo – rivista di archeologia
 Archeo – vescovo del II secolo
 Archeo – termine dell'alchimia introdotto da Paracelso